Die 1. Bundesliga Snooker 2015/16 war die 18. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 12. September 2015 und endete am 24. April 2016.

Der SC 147 Essen wurde am letzten Spieltag durch einen 6:2-Heimsieg gegen den 1. SC Breakers Rüsselsheim erstmals Deutscher Meister. Den zweiten Platz belegte der BC Stuttgart 1891. Titelverteidiger Hannover wurde Vierter. Der SC Hamburg und der 1. SC Breakers Rüsselsheim stiegen in die 2. Bundesliga ab. Für die Hessen, die seit der Saison 1999/2000, der zweiten Spielzeit der Liga, ununterbrochen in der 1. Bundesliga vertreten waren, entschied sich der Abstieg am vorletzten Spieltag durch eine Heimniederlage gegen den 1. DSC Hannover. Der Abstieg der Hamburger stand ebenfalls nach dem 13. Spieltag fest, nachdem der SC gegen die Snookerfabrik Berlin verloren hatte. SAX-MAX Dresden erreichte am letzten Spieltag durch einen Sieg gegen Hamburg den fünften Platz und schaffte damit den Klassenerhalt, zur folgenden Saison zog der Verein seine Mannschaft jedoch in die Sachsenliga zurück. Der BC Schwarz-Blau Horst-Emscher sicherte sich den Ligaverbleib in der Relegation.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Relegation fand vom 11. bis 12. Juni 2016 im Vereinsheim des 1. Münchner SC statt. Der Sechstplatzierte der ersten Liga, Schwarz-Blau Horst-Emscher, traf dort auf die Zweitplatzierten der beiden Staffeln der 2. Bundesliga. Der Verein aus Gelsenkirchen-Horst sicherte sich mit Siegen gegen den BV Villingen-Schwenningen und den Kölner Snooker Club den Klassenerhalt. Da SAX-MAX Dresden seine Mannschaft aus der Bundesliga zurückzog stieg der BV Villingen-Schwenningen als Zweitplatzierter der Relegation in die erste Liga auf.

Ergebnisse 

|}

Tabelle

Einzelrangliste

Century-Breaks 
Vier Spieler erzielten insgesamt sieben Century-Breaks.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2015/16 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Snookerveranstaltung 2016